Bundesliga - najwyższa klasa siatkarskich rozgrywek ligowych kobiet w Niemczech. Pierwsze rozgrywki o mistrzostwo kraju odbyły się w 1957 roku, a tytuł mistrza zdobyła drużyna 1. VC Hannover. Wzrost popularności siatkówki w RFN po Igrzyskach Olimpijskich 1972 spowodował stworzenie Bundesligi, której rozgrywki toczą się od sezonu 1976/77. Obecnie o mistrzowski tytuł walczy 12 drużyn. Najwięcej zwycięstw w historii zanotowała drużyna Schweriner SC. 
Do 1991 w Bundeslidze grały tylko drużyny z RFN. Po zjednoczeniu Niemiec, od roku 1992 rozgrywane są wspólne rozgrywki wyłaniające mistrza kraju.

Każdy sezon zostaje poprzedzony meczem o superpuchar Niemiec, do którego przystępuje mistrz Niemiec i zdobywca pucharu Niemiec (w innym wypadku wicemistrz kraju).

Medalistki Bundesligi

Zobacz też 
 Mistrzostwa Niemiec w piłce siatkowej

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis ligi

Piłka siatkowa w Niemczech
Rozgrywki klubowe w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Niemczech